Mistrzostwa świata w aerobiku – zawody rozgrywane co dwa lata (do 2000 roku corocznie). Po raz pierwszy zostały zorganizowane w 1995 roku w Paryżu. Mistrzostwa organizuje Międzynarodowa Federacja Gimnastyczna (FIG).

Edycje

Tabela medalowa 
Tabela została stworzona na podstawie wyników podanych na stronie Międzynarodowej Federacji Gimnastycznej.

Najlepsi zawodnicy 
Tabele zostały stworzone na podstawie wyników podanych na stronie Międzynarodowej Federacji Gimnastycznej.

Mężczyźni

Kobiety

Linki zewnętrzne 
  
  
 Oficjalna strona Międzynarodowej Federacji Gimnastycznej

Przypisy 

!